Toto je seznam měst v Arménii.
Seznam je seřazen podle počtu obyvatel z roku 2011.. V seznamu je také uveden český a arménský název města, provincie, do níž město patří, doba založení, znak, vlajka a fotografie města. Největším městem v Arménii je Jerevan, ve kterém žije zhruba třetina obyvatel země.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Arménii
Arménie
města